|-
| 74201 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74202 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74203 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74204 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74205 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74206 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74207 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74208 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74209 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74210 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74211 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74212 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74213 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74214 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74215 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74216 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74217 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74218 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74219 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74220 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74221 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74222 - || || 15 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74223 - || || 15 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74224 - || || 16 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 74225 - || || 17 de setembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 74226 - || || 21 de setembre, 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 74227 - || || 23 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 74228 - || || 16 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74229 - || || 17 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74230 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74231 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74232 - || || 24 de setembre, 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 74233 - || || 24 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 74234 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74235 - || || 27 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74236 - || || 25 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74237 - || || 26 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74238 - || || 27 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74239 - || || 27 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74240 - || || 30 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74241 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74242 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74243 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74244 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74245 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74246 - || || 23 de setembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 74247 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74248 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74249 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74250 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74251 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74252 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74253 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74254 - || || 21 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74255 - || || 19 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74256 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74257 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74258 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74259 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74260 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74261 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74262 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74263 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74264 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74265 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74266 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74267 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74268 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74269 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74270 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74271 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74272 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74273 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74274 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74275 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74276 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74277 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74278 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74279 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74280 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74281 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74282 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74283 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74284 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74285 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74286 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74287 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74288 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74289 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74290 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74291 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74292 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74293 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74294 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74295 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74296 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74297 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74298 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74299 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74300 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
4